Lattès peut faire référence à :

Patronyme 
 Jean Lattès (1917-1996), photojournaliste et journaliste français.
 Jean-Claude Lattès (1941--2018), éditeur et écrivain français.
 Marcel Lattès (1886-1943), compositeur et pianiste français.
 Nicole Lattès (1938-2023), éditrice française.
 Pierre Lattès (1948-2013), présentateur d'émissions de musiques rock, et pop.
 Samuel Lattès (1873-1918), mathématicien français.
 Samy Lattès (1902-1987), inspecteur général de l'Instruction publique.

Divers 
 Éditions Jean-Claude Lattès

Voir aussi